Патрик Бессон (; род. 1 июня 1956, Париж) — французский писатель и журналист.

Биография 
Отец Патрика Бессона был выходцем из русско-еврейской семьи, мать по происхождению хорватка. В 1974 году, в семнадцатилетнем возрасте, Патрик Бессон опубликовал в парижском издательстве «Сёй» свой первый роман «Маленькие боли любви» (Les Petits Maux d’amour). В 1995 стал лауреатом престижной премии Ренодо за роман «Закат семьи Брабанте».

Симпатизировал коммунистам, работав хроникером газеты «Юманите». Впоследствии сотрудничал с такими изданиями, как журнал VSD, Le Figaro, Figaro Magazine, Le Point, Voici, Marianne.

С 2000 года Бессон является членом жюри Премии Ренодо. 5 декабря 2012 он был награждён президентом Сербии Томиславом Николичем орденом Сербского флага.

Полемики 
Для Патрика Бессона характерен резкий, сокрушительный, саркастический стиль литературной критики и публичной полемики на политические и общественные темы. В этом плане логичным является его сотрудничество с полемическим журналом «L’Idiot international» («Международный идиот») Жана-Едерна Алье.

Во время войны в Югославии Патрик Бессон поддерживал Сербию, опубликовав в частности книгу «Против клеветников Сербии» (Contre les calomniateurs de la Serbie). Эта книга стала предметом полемики Бессона с другими левыми интеллектуалами, такими как Мишель Полак, Ромен Гупий и Дидье Деникс. Последнему Бессон посвятил роман в форме памфлета под названием «Дидье клевещет» (Didier dénonce).

В материале, опубликованном в журнале Le Point в начале декабря 2011, Бессон обратился к резкой критике Евы Жоли, кандидата от партии «Европа Экология Зелёные» на президентских выборах, прежде всего подчеркивая её иностранное происхождение и акцент её французского языка. Материал Бессона о Еве Жоли стал предметом резкой критики антирасистских организаций и многих представителей политического класса Франции.

В сентябре 2012 года в статье, опубликованной журналом Le Point, Бессон направил острие своей критики против писательницы Анни Эрно за то, что она якобы организовала кампанию против писателя Ришара Милле, известного своими расистскими высказываниями. Так, Ришар Милле является, в частности, автором эссе «Литературная похвала Андерсу Брейвику» («Éloge littéraire d’Anders Breivik»), в котором тот критикует мультикультурализм и увлекается «формальной совершенством» террористических актов Брейвика. Критикуя Анни Эрно, Бессон сосредоточился на её литературном наследии и назвал Эрно «жалкой писательницей».

Произведения 
 1974 : Les Petits Maux d’amour, Seuil (ISBN 9782020012270)
 1976 : L'École des absents, Seuil (ISBN 978-2-02-004475-2)
 1979 : La Maison du jeune homme seul, Hachette (ISBN 9782010057113)
 1983 : La Boum, avec Danièle Thompson, J’ai Lu (ISBN 9782277215042)
 1985 : Dara, éditions du Seuil (ISBN 2-02-008887-8) — grand prix du roman de l’Académie française
 1986 : La Chute de Saïgon: Théâtre, Messidor
 1988 : Lettres d’Europe, avec (France) Symposium international sur l’identité culturelle européenne (1988), Albin Michel (ISBN 978-2-226-03275-1)
 1988 : La Statue du commandeur, Albin Michel (ISBN 978-2-226-03463-2)
 1989 : Ah ! Berlin et Autres récits, Gallimard (ISBN 978-2-07-038117-3)
 1989 : Un peu d’humanité, Messidor (ISBN 978-2-209-06119-8)
 1990 : Divers gauche, Messidor (ISBN 978-2-209-06418-2)
 1990 : La Paresseuse, Albin Michel (ISBN 2-226-04832-4)
 1990 : Le congrès de Tours n’aura pas lieu, édition Messidor (ISBN 2-209-06329-9)
 1991 : Les Années Isabelle, éditions du Rocher; réédition en 2010, Paris: Mille et une Nuits (ISBN 978-2-7555-0135-3)
 1991 : Rot coco, R. Deforges (ISBN 9782905538871)
 1991 : Les ai-je bien descendus ?, Messidor (ISBN 978-2-209-06610-0)
 1991 : Je sais des histoires, éditions du Rocher (ISBN 978-2-268-01140-0)
 1991 : Le Plateau télé
 1992 : Julius et Isaac, Albin Michel (ISBN 978-2-226-05961-1)
 1993 : Le Deuxième Couteau, éditions Christophe Barrault (ISBN 978-2-7360-0017-2)
 1993 : La Femme riche, Albin Michel (ISBN 978-2-286-04755-9)
 1993 : Le Viol de Mike Tyson, Scandéditions (ISBN 978-2-209-06832-6)
 1993 : L’Argent du parti, Le Temps des cerises (ISBN 978-2-84109-001-3)
 1993 : Pas trop près de l'écran, avec Éric Neuhoff, éditions du Rocher (ISBN 2-268-01625-0)
 1994 : Souvenir d’une galaxie dite nationale-bolchevique, éditions du Rocher (ISBN 978-2-268-01728-0)
 1995 : Les Braban, éditions Albin Michel (ISBN 978-2-226-07851-3) — prix Renaudot
 1996 : Sonnet pour Florence Rey et autres textes, L'Âge d’Homme (ISBN 978-2-8251-0724-9)
 1996 : Folks, ou, [o kósmos], éditions du Rocher (ISBN 978-2-268-02162-1)
 1996 : Haldred: Récit, Calmann-Lévy (ISBN 978-2-7021-2636-3)
 1996 : Amicalement rouge, Messidor (ISBN 978-2-209-05948-5)
 1997 : Didier dénonce, G. de Villiers (ISBN 978-2-7386-5891-3)
 1998 : Dedans, dehors: Les nouvelles frontières de l’organisation, Vuibert (ISBN 978-2-7117-7985-7)
 1998 : Lettre à un ami perdu, Jai lu (ISBN 978-2-277-30218-6)
 1999 : Belgrade 99, suivi de Contre les calomniateurs de la Serbie, L'Âge d’Homme (ISBN 978-2-8251-1326-4)
 1999 : La Titanic, éditions du Rocher (ISBN 2-268-03225-6)
 2000 : Accessible à certaine mélancolie, Albin Michel (ISBN 978-2-226-11734-2)
 2001 : J’aggrave mon cas, éditions du Rocher (ISBN 978-2-268-03935-0)
 2001 : Lui, Points (ISBN 2757816195)
 2001 : Le Deuxième Couteau, Lgf (ISBN 2253150134)
 2001 : L’Orgie échevelée, Fayard (ISBN 978-2-84205-952-1)
 2001 : 28, boulevard Aristide-Briand, Bartillat (ISBN 978-2-84100-234-4)
 2002 : Un état d’esprit, Fayard (ISBN 978-2-213-61187-7)
 2002 : Vous n’auriez pas vu ma chaîne en or ?, La Table ronde (ISBN 978-2-7103-2506-2)
 2003 : 28, boulevard Aristide-Briand, suivi de " Vacances en Botnie ", J’ai lu (ISBN 978-2-290-33433-1)
 2003 : Tour Jade, Bartillat
 2003 : Paris vu dans l’eau, Presses De La Renaissance (ISBN 2-85616-910-4)
 2003 : Les Voyageurs du Trocadéro, éditions du Rocher (ISBN 2-268-04449-1)
 2004 : Le Sexe fiable, Mille et une nuits (ISBN 978-2-84205-818-0)
 2004 : Encore que, Mille et une nuits (ISBN 978-2-84205-870-8)
 2004 : Solderie, Fayard (ISBN 978-2-84205-872-2)
 2004 : La Cause du people, Fayard (ISBN 978-2-213-61449-6)
 2005 : Le Dîner de filles, Le Serpent à Plumes (ISBN 978-2-268-05666-1)
 2005 : Les Frères de la Consolation, Grasset & Fasquelle (ISBN 978-2-246-51052-9)
 2005 : Ma rentrée littéraire, Cavatines (ISBN 2-915850-01-1)
 2005 : Saint-Sépulcre !, éditions Points (ISBN 978-2-7578-0172-7)
 2006 : Le Corps d’Agnès Le Roux, Fayard (ISBN 978-2-213-62912-4)
 2006 : Marilyn Monroe n’est pas morte, Mille et une nuits (ISBN 2-84205-953-0)
 2006 : Défiscalisées, Mille et une nuits (ISBN 978-2-84205-933-0)
 2006 : Zodiaque amoureux, Mille et une nuits (ISBN 978-2-84205-933-0)
 2006 : Nostalgie de la princesse, Fayard (ISBN 978-2-213-62949-0)
 2007 : Belle-sœur, Fayard (ISBN 978-2-213-63242-1)
 2007 : La Science du baiser, Points (ISBN 978-2-7578-0486-5)
 2007 : Accessible à certaine mélancolie, Points (ISBN 978-2-7578-0641-8)
 2008 : Et la nuit seule entendit leurs paroles, Mille et une nuits (ISBN 978-2-7555-0054-7)
 2008 : La Statue du commandeur, Points Publication (ISBN 978-2-7578-0999-0)
 2009 : 1974, Fayard (ISBN 978-2-213-64335-9)
 2009 : Mais le fleuve tuera l’homme blanc, Fayard (ISBN 978-2-213-62966-7)
 2009 : La Haine de la Hollande, Infini Cercle Bleu (ISBN 978-2-35405-003-0)
 2010 : Le Plateau télé, Fayard (ISBN 978-2-213-62969-8)
 2011 : Le Hussard rouge, éditions le Temps des Cerises (ISBN 978-2841098842)
 2012 : Au point, Journal d’un Français sous l’empire de la pensée unique, Fayard (ISBN 978-2213629728)
 2012 : La Présidentielle. Pastiches, Grasset (ISBN 978-2-246-70961-9)
 2013 : Avons-nous lu ?: Précis incendiaire de littérature contemporaine, Fayard (ISBN 978-2-213-62971-1)
 2014 : Mes vieux papiers, Fayard (ISBN 978-2-213-63491-3)
 2014 : La Mémoire de Clara, éditions du Rocher (ISBN 978-2-268-07628-7)
 2014 : Déplacements, Gallimard (ISBN 978-2-07-014653-6)
 2015 : L’Indulgence du soleil et de l’automne, Fayard (ISBN 978-2-213-63491-3)

Награды 
 1985: Большая премия Французской академии за роман за роман «Дара»;
 1995: Премия Ренодо за роман «Закат семьи Брабанте».

Примечания 

Писатели Франции
Журналисты Франции
Лауреаты премии Ренодо